Antofagasta – miasto w Chile
 Antofagasta – prowincja w Chile
 Antofagasta – region w Chile
 Deportes Antofagasta – chilijski klub piłkarski